FIP har flere betydninger:

 Felin Infektiøs Peritonitis – dødelig kattesygdom
 F.I.P. – Full Impact Productions, sammenslutning af danske hiphopkunstnere